Bình Gia (doorverwijspagina)
Bình Giã (Bà Rịa-Vũng Tàu)